Theta lan syfta på::

 theta – bokstav i det grekiska alfabetet
 Theta (djur) – ett släkte av snäckor
 Theta – ett begrepp inom scientologin, se thetan
 Theta (matematik) – beteckning för plan vinkel inom matematik och fysik
 Teta (Θ) – beteckning för termodynamisk temperatur, se temperatur